Die First Congregational Church  ist ein Kirchengebäude der United Church of Christ in Wilshire, einem Stadtteil von Los Angeles im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Die Kirche ist als Historic-Cultural Monument von Los Angeles eingestuft.

Geschichte 
Die kongregationalistische Kirchengemeinde geht auf das Jahr 1867 zurück und gilt als die älteste protestantische Gemeinde in Los Angeles. Nach mehreren Ortswechseln errichtete die Gemeinde schließlich ihr heutiges repräsentatives Gebäudeensemble nach einem Entwurf der Architekten James Edward Allison und David Clark Allison mit einer Kirche im Stil der Neugotik. Der erste Gottesdienst im heutigen Kirchengebäude wurde am 13. März 1932 gefeiert. Für den Bau der Kirche wurden über 500 Tonnen Stahl verwendet. Der Vierungsturm ist 48 Meter hoch und seine Konstruktion wiegt 30.000 Tonnen. Seine vier Zinnen umfassen zusätzliche sechs Meter und wiegen jeweils drei Tonnen. Im Northridge-Erdbeben von 1994 wurde der Turm schwer beschädigt, wobei drei der vier Zinnen an ihren Basen brachen. Die Wiederherstellung der Kirche wurde mit einem Denkmalschutzpreis ausgezeichnet. 

William H. Mead, der erste Musikdirektor der Kirche, und mehrere Mitglieder des Kirchenorchesters gehörten 1919 zu den Gründungsmitgliedern des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Die Kirche wird regelmäßig als Drehort für Filmproduktionen genutzt.

Orgel 
Die Orgel gehört zu den größten Kirchenorgeln der Welt und ist von der Größe den Orgeln des Domes St. Stephan in Passau vergleichbar. Sie geht auf ein Instrument im Chor der Kirche von Ernest Martin Skinner aus dem Jahr 1932 zurück, der eine Echo-Orgel der Firma Kimball von 1923 in sein Werk einbezog. 1969 erfuhr die Orgelanlage eine Restaurierung und Erweiterung durch ein Instrument auf der Westempore der Firma Herman Schlicker, die auch die Chancel-Orgel erweiterte. Die Moller Organ Company schuf 1992 zwei neue identische Spieltische. Robert L. David erweiterte die Orgel in den Jahren 1994–1995 und William Zeiler ergänzte die Epistel- und Evangelienorgeln im nördlichen und südlichen Querschiff in den Jahren 1998–2001. Das Instrument verfügt über 230 Register auf fünf Manuale und Pedal, die auf insgesamt 18 Teilwerke mit insgesamt 20.417 Pfeifen verteilt sind. Hinzu kommen 14 digitale Register und zahlreiche Transmissionen. Geplant ist eine Erweiterung auf 252 Register. Die aktuelle Disposition lautet wie folgt:

 Oktavkoppeln: Choir Sub, Choir Super, Swell Sub, Swell Super, Solo Sub, Solo Super
 Spielhilfen: Great Unison ab, Choir Unison ab, Swell Unison ab, Solo Unison ab

Weblinks 

 Internetseite der Kirchengemeinde (englisch)

Einzelnachweise 

Kirchengebäude (evangelisch)
Erbaut in den 1930er Jahren
Kirchengebäude in Nordamerika
Kirchengebäude in Los Angeles
Neugotisches Kirchengebäude
Neugotisches Bauwerk in den Vereinigten Staaten
Disposition einer Orgel
Bauwerk des Historismus in Los Angeles